Нейронный машинный перевод (, NMT) — подход к машинному переводу, в котором используется большая искусственная нейронная сеть. Он отличается от методов машинного перевода, основанных на статистике фраз, которые используют отдельно разработанные подкомпоненты.

Описание 
Сервисы перевода компаний Google, Яндекс, Microsoft и PROMT уже используют нейронный перевод. Google использует нейронный машинный перевод Google (GNMT) вместо ранее используемых статистических методов. Майкрософт использует похожую технологию для перевода речи (в том числе в Майкрософт Переводчике и Skype Переводчике). Гарвардской группой по обработке естественного языка была выпущена OpenNMT, система нейронного машинного перевода с открытым исходным кодом. Яндекс.Переводчик имеет гибридную модель: свой вариант перевода предлагает и статистическая модель, и нейросеть. После этого технология CatBoost, в основе которой лежит машинное обучение, будет выбирать лучший из полученных результатов.

Модели NMT используют глубинное обучение и обучение признакам. Для их работы требуется лишь малая часть памяти по сравнению с традиционными системами статистического машинного перевода (SMT). Кроме того, в отличие от традиционных систем перевода, все части модели нейронного перевода обучаются совместно (от начала до конца), чтобы максимизировать эффективность перевода.

Двунаправленная рекуррентная нейронная сеть (RNN), также известная как кодировщик, используется нейронной сетью для кодирования исходного предложения для второй рекуррентной сети, также известной как декодировщик, которая используется для предсказания слов в конечном языке.

См. также 
 Нейронный машинный перевод Google
 Искусственная нейронная сеть
 Машинное обучение

Примечания

Ссылки 

Применение искусственного интеллекта
Компьютерная лингвистика
Машинный перевод
Автоматизированный перевод
Задачи обработки естественного языка
Искусственные нейронные сети